

Cinema
 Tallulah – film del 2016 diretto da Sian Heder

Geografia
Stati Uniti d'America
 Tallulah – fiume della Georgia
 Tallulah – capoluogo della Parrocchia di Madison, Louisiana

Musica
 Tallulah – album dei The Go-Betweens del 1987
 Tallulah – traccia dell'album Silence dei Sonata Arctica del 2001
 Tallulah – album dei Feeder del 2019

Onomastica
 Tallulah – nome proprio di persona femminile